Pleasant Plains ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Plains (Arkansas)
 Pleasant Plains (Illinois)
 Pleasant Plains (New Jersey)
 Pleasant Plains (North Carolina)
 Pleasant Plains (Staten Island)
 Pleasant Plains (Washington D. C.)
 Pleasant Plains Township, Lake County, Michigan

Siehe auch:
 Pleasant Plain